Найдёнова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители  
 Найдёнова, Вера Афанасьевна (1948—2016) — украинский государственный и промышленный деятель.
 Найдёнова, Елизавета Ивановна (1876—1951) — русская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
 
 Найдёнова, Пелагея Акимовна (1905 — ?) — советская сельскохозяйственная деятельница, звеньевая колхоза. Герой Социалистического Труда.